Гран-при Японии 1989 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 22 октября 1989 года.

Гонка 

|}

 50-й поул для моторов Honda.
 Лучший круг: Ален Прост — 1:43,506 мин.
 Незадолго до финиша гонки в последней шикане произошло столкновение между Аленом Простом и Айртоном Сенной. Прост сошёл, а Сенна смог продолжить гонку при помощи маршалов. Он смог обогнать лидировавшего Наннини и победить, однако впоследствии был дисквалифицирован за то, что после аварии с Простом вернулся на трассу не в том месте в котором вылетел. Эта дисквалификация решила вопрос о чемпионском титуле в пользу Проста.
 После дисквалификации Сенны победителем был объявлен Алессандро Наннини. Добытая таким образом победа оказалась единственной в карьере итальянца.
 110-й подиум для команды Williams и 80-й подиум для  моторов Renault.
 Последний старт для команды Zakspeed в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Comments of 1989 Japan GP (The race)

Гран-при Японии
События 22 октября
Октябрь 1989 года
Спорт в Японии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке
Скандалы в Формуле-1